Bruno Hourst (1949- ), pédagogue français ;
 Émile Auguste Léon Hourst (1864-1940), officier de marine et explorateur français, célèbre pour la Mission Hourst.